W Polsce
 Karwin – wieś w woj. lubuskim, w pow. strzelecko-drezdeneckim, w gminie Drezdenko
 Karwin – wieś w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Koniusza
 Karwin – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. białogardzkim, w gminie Karlino
 Karwin – część wsi Brojce w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfickim, w gminie Brojce

 Karwin – gromada w powiecie białogardzkim
 Karwin – gromada w powiecie proszowickim

Zobacz też 
 Karwiniec, Karwiny